|-
| 87801 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87802 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87803 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87804 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87805 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87806 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87807 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87808 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87809 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87810 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87811 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87812 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87813 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87814 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87815 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87816 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87817 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87818 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87819 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87820 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87821 - || || 30 de setembre, 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 87822 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87823 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87824 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87825 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87826 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87827 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87828 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87829 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87830 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87831 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87832 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87833 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87834 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87835 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87836 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87837 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87838 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87839 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87840 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87841 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87842 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87843 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87844 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87845 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87846 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87847 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87848 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87849 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87850 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87851 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87852 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87853 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87854 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87855 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87856 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87857 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87858 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87859 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87860 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87861 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87862 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87863 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87864 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87865 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87866 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87867 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87868 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87869 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87870 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87871 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87872 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87873 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87874 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87875 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87876 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87877 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87878 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87879 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87880 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87881 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87882 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87883 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87884 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87885 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87886 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87887 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87888 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87889 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87890 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87891 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87892 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87893 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87894 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87895 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87896 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87897 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87898 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87899 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87900 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7